Clarence Howard Clark Sr. (1833–1906) – amerykański finansista
 Clarence D. Clark (1851–1930) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów i senator 
 Clarence Clark (1859–1937) – amerykański tenisista i działacz sportowy
 Clarence Howard Clark Jr. (1862–1916) – amerykański finansista
 Clarence Clark (1907–1974) – amerykański golfista